Staalstraat (Almere)
Staalstraat (Amsterdam)
Staalstraat (Haarlem)
Staalstraat (Lelystad)
Staalstraat (Emmeloord)
Staalstraat (Oss)
Staalstraat (Spakenburg)
Staalstraat (Utrecht)